Альмендинген () — топоним и фамилия.

Географические объекты 

 Альмендинген — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Фамилия 
 Альмендинген, Екатерина Алексеевна (Сысоева; 1829—1893) — детский прозаик, издатель, переводчик.
 Альмендинген, Людвиг Гаршер фон — (1766—1827) — немецкий юрист и педагог.